Marco Masini – cantante italiano
 Marco Masini – album di Marco Masini del 1990
 Marco Masini – album di Marco Masini del 1992, in lingua spagnola